Asaf () je hebrejské mužské jméno, jenž má vícero nositelů:
 Asaf – biblická postava, hudebník, jemuž je připsáno autorství některých žalmů
 Asaf Amdurski (* 1971) – izraelský zpěvák a producent
 Asaf Avidan (* 1980) – izraelský hudebník a zpěvák
 Asaf Cohen (* 1972) – americký herec
 Asaf Dajan (1945–2014) – izraelský herec a režisér
 Asaf Jaguri (1931–2000) – izraelský politik a poslanec
 Asaf Kehati (* 1979) – izraelský jazzový kytarista